Список лучших бомбардиров чемпионата Чехословакии по футболу.

Рекорд сезонной результативности принадлежит Йозефу Бицану, который в сезоне-1946/1947 забил 43 мяча. Чаще всего (по четыре раза) самым результативным игроком чемпионата становились Йозеф Бицан (1945, 1946, 1947, 1950) и Мирослав Вецек (1952, 1956, 1958, 1959).

Ссылки 
Список лучших бомбардиров чемпионата Чехословакии на rsssf.com

См. также 
 Лучшие бомбардиры чемпионата Чехии по футболу
 Лучшие бомбардиры чемпионата Словакии по футболу

Чемпионат Чехословакии по футболу